FC Aris Salonic este o echipă de fotbal din Grecia. Clubul a fost fondat în 1914 și a promovat pentru prima oară în 2004. Din acel moment a câștigat 2 titluri de campioană și 3 cupe.

Lotul actual

Istoric echipament

Palmares

Palmaresul echipei Aris Thessaloniki include:

Național

 Superliga Greacă
Campioni (3): 1927–28, 1931–32, 1945–46Runners-up (3): 1929–30, 1932–33, 1979–80 Cupa GrecieiWinners (1): 1969–70Finalists (8): 1931–32, 1932–33, 1939–40, 1949–50, 2002–03, 2004–05, 2007–08, 2009–10

InternaționalGreater Greece CupWinners (1): 1971

RegionalEPSM Championship (local level until 1959)Winners (13):''' 1922–23, 1923–24, 1925–26, 1927–28, 1928–29, 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1937–38, 1945–46, 1948–49, 1952–53, 1958–59

Aris FC în Europa

Note

Legături externe
 Official football website (in Greek and English)
 Aris FC uefa.com
 Club-owned Radio Station 
 Aris Members' Society website

Cluburi grecești de fotbal
Fondări în 1914